Никола́й Ю́рьевич Евсе́ев (2 февраля 1948, Фрязино, Московская область, СССР) — советский футболист. Нападающий, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник СК «Олимп» Фрязино. За свою карьеру выступал в советских командах «Олимп» (Фрязино), «Машиностроитель» (Балашиха), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Ленинград). По завершении карьеры игрока был тренером групп ОФП футбольнохоккейной базы СК «Олимп», директором футбольно-хоккейной базы СК «Олимп» и ответственным секретарем Федерации футбола Фрязино.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте fanat1k.ru 

Футболисты СССР

Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург